Георгий Ефимов:
 Ефимов, Георгий Андреевич (1928—2005) — народный поэт Чувашии, заслуженный деятель культуры Чувашии, лауреат литературных премий.
 Ефимов, Георгий Сергеевич (1910—1978) — советский конструктор самоходных установок, несущих артиллерийские, зенитно-ракетные и инженерные войсковые системы.